(també escrit Grunfeld, o Gruenfeld)

 Deborah H. Gruenfeld, psicòloga social estatunidenca
 Yehuda Gruenfeld (n. 1956), Gran Mestre d'escacs israelià
 Alfred Grünfeld (1852–1924), pianista i compositor austríac
 Berthold Grünfeld (1932–2007), psiquiatre i sexòleg noruec
 Dan Grunfeld (n. 1984), jugador de bàsquet estatunidenc i romanès 
 Ernie Grunfeld (n. 1955), exjugador de bàsquet
 Ernst Grünfeld (1893–1962), Gran Mestre i escriptor d'escats austríac
 Heinrich Grünfeld (1855–1931), violoncelista bohemi-austríac
 Henry Grunfeld (1904–1999), banquer
 Isidor Grunfeld (1900–1975), escriptor
 Nina Grunfeld (n. 1954), escriptora i periodista britànica

Vegeu també 
 Defensa Grünfeld, una obertura d'escacs